Fedeli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Fedeli, italienischer Bischof von Jesi (1696–1715)
 Carlo Fedeli (1622–1685), venezianischer Musiker und Opernkomponist
 Giuseppe Fedeli (* vor 1670 – nach 1733), italienischer Komponist und Posaunist 
 Orlando Fedeli (1933–2010), brasilianischer Historiker, Lehrer und politischer Aktivist
 Paolo Fedeli (* 1939), italienischer Altphilologe
 Ruggiero Fedeli (um 1655–1722), italienischer Sänger, Komponist und Kapellmeister
 Valeria Fedeli (* 1949), italienische Politikerin